Förtätning kan syfta på:

 Förtätning (stadsplanering) – ett begrepp inom stadsplanering, någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse
 Förtätning (psykoanalys) – det första steget i drömtydning
 Förtätning (propaganda) – budskapet saknar ord och resonemang som kan tänkas leda till oönskad eftertanke och debatt

Se även
 Kondensation – en ändring av aggregationstillståndet hos en substans till en tjockare fas